est une expression anglo-saxonne signifiant « marche hors des sentiers battus ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de La Rue chaude, roman de Nelson Algren, publié en 1956 ;
 , titre original de La Rue chaude, film d'Edward Dmytryk, sorti en 1962 ;
 , série télévisée britannique diffusée depuis le  sur BBC One ;
 Walk on the Wild Side, chanson de Lou Reed, sortie le  ;
 , chanson d'Elmer Bernstein et Mack David, sortie en 1962 ;
 , compilation de Lou Reed, sortie en 1977.